Kauhsen je nekdanje nemško moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo le na dirkah za Veliko nagrado Španije in Veliko nagrado Belgije v sezoni 1979, toda Gianfranco Brancatelli se obakrat ni kvalificiral na dirko.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1979
Športna moštva, razpuščena leta 1979